Валлизеллен () — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Бюлах. Население составляет 12 626 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0069.

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих